Jméno a příjmení Lukáš Lupták má více nositelů:
 Lukáš Lupták (1990) (* 1990) – slovenský fotbalista
 Lukáš Lupták (1992) (* 1992) – slovenský fotbalista